Hargita, erdélyi megye
 Hargita, vulkáni hegyvonulat a Keleti-Kárpátokban
 Hargita, csíkszeredai napilap
 Hargita, keresztnév
 Hargita, MÁV motorvonat

 Hargita Kalendárium
 Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes